Kirowsk – miasto na Białorusi
 Kirowsk – miasto w Rosji, w obwodzie murmańskim
 Kirowsk – miasto w Rosji, w obwodzie leningradzkim
 Kirowsk – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie donieckim
 Hołubiwka – miasto na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, do 2016 noszące nazwę Kirowsk